O músculo abaixador do lábio inferior é um músculo da boca.

Músculos da cabeça e pescoço